Индекс паспортов (, ранее Индекс визовых ограничений, ) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

Рейтинг паспортов включает данные по 199 странам мира. С 2018 года обновление рейтинга происходит ежеквартально (ранее — ежегодно).

Методология 
Индекс визовых ограничений вычисляется для всех стран, имеющихся в базе данных ИАТА, с соблюдением следующих принципов:

При расчете учитываются ограничения в отношении действительных паспортов, выданных взрослому гражданину страны в стране гражданства, при условии туристической или деловой поездки продолжительностью как минимум три дня. Индекс учитывает только общегражданские паспорта и не включает служебные и дипломатические паспорта, а также иные проездные документы (временные, лессе-пассе, паспорта моряка и т. д.)

Индекс не учитывает требований принимающей страны к самому паспортному документу (наличие пустых страниц, срок действия и т. д.), полу обладателя паспорта, наличию финансовых средств и обратных билетов.

Если при выполнении всех условий от обладателя паспорта государства A не требуется виза в государство B, государству А присваивается один балл. После проверки визовых требований всех стран вычисляется общий индекс.

Рейтинг за 2006—2018 гг 
Начиная с 2019 года обновление происходит ежеквартально. Индексы стран и территорий за период с 2006 по 2018 г. представлены в таблице.

Текущий рейтинг стран 
По данным на IV квартал 2021 года, первые места заняли Япония и Сингапур (по 192 балла), второе место разделили Германия и Южная Корея (190 баллов), последнее — Афганистан (26 баллов). Россия заняла 48 место (118 баллов), Украина — 38 место (137 баллов), Белоруссия и Казахстан — 73 и 75 место (78 и 74 балла), соответственно.

Впервые было отмечено расхождение между формальной и фактической свободой перемещения, вызванное ограничением пересечения границ в рамках безвизового режима и при наличии виз для противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Индекса паспортов
 Описание на сайте компании-составителя

Паспортов
Сравнительные списки стран
Рейтинги